Абаканы — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Глубоковской волости.

Расположена в 32 км к юго-востоку от города Опочка и в 5 км к северу от волостного центра, деревни Глубокое.

Население

География 
Восточная граница Государственный природный зоологический заказник Псковской области «Опочецкий» проходит — от деревни Лужицы по дороге через населённые пункты Абаканы, Захново, Деревеньки до села Глубокое.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района